Laughton (East Sussex), een plaats in het Engelse graafschap East Sussex
 Laughton (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Laughton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire